Gerardo, cardinal belge du  ;
 Gerardo, footballeur (1956-) ;
 , musicien (1965-).